Them kan syfta på:

Them kommun – en kommun i Danmark
Them (musikgrupp) – en irländsk rockgrupp
Them (album) – en konceptskiva av danska hårdrockaren King Diamond
T.H.E.M. – en amerikansk TV-serie
Them (TV-serie) – en brittisk TV-serie
Them! – en amerikansk film från 1954
Them (1996) – en amerikansk film från 1996
Them (2006) – en fransk skräckfilm från 2006 (2007 i USA)